Madou ist der Name folgender Personen:

 Franck Madou (* 1987), französischer Fußballspieler
 Jean-Baptiste Madou (1796–1877), belgischer Maler
 

Madou ist der Name des folgenden Unternehmens:

 Automobiles Madou, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Weiterhin steht Madou für

 Madou (Tainan) (麻豆鎮), einen Stadtteil der Stadt Tainan in der Republik China

Siehe auch:
 Madu